«Арчы-Забота» — общественно-политическая еженедельная газета, издающаяся в городе Якутске.

История газеты 
Газета учреждена в апреле 2001 года. Учредители — Трудовой коллектив редакции газеты «Забота-Арчы» и Правительство Республики Саха (Якутия).

Газета «Арчы-Забота» в 2003 году стала победителем Всероссийского конкурса «Некоммерческая пресса провинции».

Программой социальной поддержки ветеранов, инвалидов и малоимущих (нетрудоспособных) слоев населения в Республике Саха (Якутия) предусмотрена оплата подписки на газету «Арчы-Забота» и местную печать инвалидам, одиноким престарелым и пенсионерам, получающим минимальную пенсию.

Тематика 
Освещает в основном социальную политику в Российской Федерации и Республике Саха (Якутии). Материалы печатаются на двух языках: саха (якутском) и русском.

Тематика газеты — освещение событий в республике, аналитика и комментарии, события социальной, культурной и спортивной жизни.

Газета выпускается только в печатном виде. Объём газеты — от 4 до 20 полос; периодичность выхода — один раз в неделю. Формат — А3. Тираж — около 8 тысяч экземпляров.

Главный редактор газеты «Арчы-Забота» — А. И. Верёвкин. Заместитель главного редактора — Н. Н. Петров.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Якутия»
 Реестр печатных СМИ РФ
 Pressa.ru: Об издании «Забота-Арчы»
 Газета «Забота-Арчы» на портале Правительства Республики Саха (Якутия)
 Какие печатные издания читают в Мирном
 Якутск Online: Бүгэн олорор кэм ааста
 Диссертация «Функционирование языка саха в сфере периодической печати»
 Словари XXI века: О газете «Арчы-забота»

Газеты Якутии
Культура Якутска